Tenisový turnaj WTA Warsaw Open 2009 se konal ve dnech 18.–23. května v polském hlavním městě Varšavě na otevřených antukových dvorcích. Odměny činily 600,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Warsaw Open
Sport v Polsku v roce 2009